matematikában sorozat határértéke

Építészet
korlát a közlekedés biztonsága érdekében, vagy terek elválasztása céljából épített építészeti elem

Földrajzi név
Magyarország
Korlát község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Gönci járásban

Horvátország
Korlat falu Benkovac községben, Zára megyében

Szlovákia
Korlát, Korláti (szlovákul Konrádovce) község régi magyar neve a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati járásban